Isla kan syfta på:

 Isla (namn) –  ett namn i engelskspråkiga länder.

Frankrike 

 Isle, Haute-Vienne, kommun i departementet Haute-Vienne,

Malta 

 Senglea, kommun (L-Isla på maltesiska),

Mexiko 

 Isla (kommun), Veracruz,

Spanien 

 Isla (ort i Spanien), Kantabrien, Provincia de Cantabria,

Fotnoter